Юрий Васильевич Окшин (род. 6 октября 1938; , Казахская ССР) — казахстанский общественный и политический деятель. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1997—2002).

Биография 
Юрий Васильевич Окшин Родился 6 октября 1938 года в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской обл., русский.

В 1961 году окончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности «Учёный-зоотехник».

В 1976 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС по специальности «политолог».

Трудовая деятельность 
С 1961 по 1973 годы — Инструктор Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМК, секретарь областного общества «Знание», заведующий лекторской группой, заместитель заведующего отделом обкома ЛКСМК, инструктор обкома партии, секретарь обкома ЛКСМК.

С 1973 по 1974 годы — Председатель Большенарымского райисполкома.

С 1976 по 1988 годы — Инструктор, зам. зав. отделом Восточно-Казахстанского обкома партии.

С 1981 по 1982 годы — Советник ЦК КПСС в Афганистане.

С 1988 по 1997 годы — Председатель Восточно-Казахстанской областной телерадиокомпании.

С декабрь 2002 года Находится на пенсии.

Выборные должности, депутатство 
С декабрь 1997 по декабрь 2002 годы — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Восточно-Казахстанской области.

Делегат 12-го съезда комсомола Казахстана.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (СССР)
 Орден «Слава» (Афганистан)
 Орден Курмет (Казахстан 2001 года)
 Медаль «Астана» (1998)
 Почётная грамота Верховного Совета КазССР.
 Юбилейная медаль «20 лет Астане» (2018).
 Награждён государственными, правительственными медалями СССР и Республики Казахстан.

Примечания

Ссылки 

Выпускники ОмГАУ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены КПСС
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР